EC3 steht für:
 European CyberCrime Centre, siehe Europäisches Zentrum zur Bekämpfung der Cyberkriminalität
 Lokomotiven der KUR-Klasse EC3
 Ethan Carter III, Ringname von Michael Hutter (* 1983), US-amerikanischer Wrestler

EC3